Площадь имени Ким Ир Сена () — самая крупная городская площадь в центре Пхеньяна, которая названа в честь основателя КНДР Ким Ир Сена. Была открыта в августе 1954 года. Площадь расположена на западном берегу реки Тэдонган прямо напротив монумента идей Чучхе, который находится на противоположном берегу. Эта площадь тридцатая в списке самых крупных площадей мира. Её площадь — 75 000 м², и она может вместить более чем 100 000 человек. Площадь имеет огромное культурное значение: она является главным местом в стране для проведения военных парадов, митингов, демонстраций, а также является часто демонстрируемой СМИ КНДР.

Описание 
Площадь имени Ким Ир Сена по своей форме и архитектурному дизайну похожа на площадь Тяньаньмэнь в Пекине и используется для тех же целей, что и последняя. Представляет собой эспланаду, проходящую от Народного дворца учёбы и парадных трибун в сторону реки Тэдонган. Эспланада продолжается на другом берегу реки монументом идей Чучхе и завершается архитектурным ансамблем из десяти многоэтажных домов и здания НИИ кинематографии.

На некоторых зданиях площади имеются портреты Ким Ир Сена и Ким Чен Ира. На здании Министерства внешней торговли КНДР до апреля 2012 года также висели портреты Карла Маркса и В. И. Ленина. Позже был снят портрет Ким Ир Сена со здания ЦК ТПК. Народный дворец учёбы выходит фасадом на площадь и реку.

В 2020 году была перестроена центральная парадная трибуна - портреты Ким Ир Сена и Ким Чен Ира были убраны со своего прежнего положения (центральное пространство ниже трибуны) и перемещены на фасад здания Народного дворца учёбы. Изменения, которые затронули парадную трибуну, состоят, в частности, в том, что была увеличена высота "этажа" трибуны, понижен уровень пола основной трибуны, поставлены балясины вместо сплошного поручня, установлен золотой герб КНДР, а также добавлена лепнина на поддерживающих колоннах - ранее они представляли собой прямоугольные по форме столбы.

Галерея

Литература 

 Martin, Bradley K. (2006) Under the Loving Care of the Fatherly Leader: North Korea And the Kim Dynasty. St Martins Press. ISBN 978-0-312-32322-6

Примечания

Ссылки 
 Asian Historical Architecture: Kim Il-sung Square  images
 Kim Il-sung Square, Pyongyang, North Korea (video)  — practising for the Mass games

Площади КНДР
Архитектура Пхеньяна
География Пхеньяна
Объекты, названные в честь Ким Ир Сена